Toponímia:
 Jaén, capital de la província de Jaén (Andalusia)
 Àrea metropolitana de Jaén, aglomeració urbana formada per 16 municipis de la Província de Jaén (Espanya) 
 Catedral de Jaén, seu de la diòcesi de Jaén a la plaça de Santa Maria de la ciutat de Jaén 
 Comarca Metropolitana de Jaén, comarca de la província de Jaén (Andalusia)
 LAV Madrid-Jaén, línia ferroviària d'alta velocitat propietat d'Adif 
 Província de Jaén, província a la part oriental d'Andalusia 
 Regne de Jaén, jurisdicció territorial de la Corona de Castella conquerit pel rei Ferran III de Castella
 Biografies:
 Antonio Jaen Morente (Còrdova, 1879 - San José, Costa Rica, 1964), historiador i polític andalús 
 Diego Jaén Botella (Elx, 1900 - Melilla, 1936), professor, sacerdot i polític socialista valencià
 Gaspar Jaén i Urban (Elx, 1952), arquitecte i urbanista valencià més conegut per la seua obra literària 
 Manuel Jaén Palacios (Villagordo, 1947), polític del Partit Popular balear resident a Menorca 
 Maria Jaén (Utrera, 1962), escriptora i guionista de televisió
 Miscel·lània:
 Pacte de Jaén, acord signat en 1246, entre el rei de Castella, Ferran III, i el primer rei nazarí de Granada, Alhamar
 Real Jaén Club de Fútbol, club de futbol espanyol de la ciutat de Jaén (Andalusia)
 Bisbat de Jaén